Personagens da mitologia grega
 Pelópia (filha de Tiestes) — mãe de Egisto, filho incestuoso do seu pai, que violou a filha disfarçado, e cuja espada ficou depois na posse de Pelópia; mais tarde, quando Pelópia sabe que o pai de Egisto é Tiestes, mata-se com essa espada
 Pelópia (filha de Pélias) — e de Anaxíbia
 Pelópia (filha de Anfião) — e de Níobe, mortas por Apolo e Ártemis

Outros usos
 Tiatira — antiga cidade da Lída, na fronteira com a Mísia, que se chamava Pelópia antes de ser refundada por Seleuco I Nicator

Desambiguações de prenomes]
Princesas da mitologia grega